Hedelacy Martins ou Lacy Martins, é um compositor de música popular brasileira, nascido no Engenheiro Paulo de Frontin, no estado do Rio de Janeiro.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Engenheiro Paulo de Frontin